Mehner ist der Familienname folgender Personen:

 
 Jan Mehner (* 1964), deutscher Elektrotechnikingenieur und Universitätsprofessor
 Jochen Mehner (* 1934), deutscher Flottillenadmiral
 Klaus Mehner (1941–2016), deutscher Fotograf
 Raissa Mehner (* 1986), deutsche Jazzmusikerin
 Thomas Mehner (* 1961), deutscher Autor
 Volker Mehner (* 1953), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Mähner